

Sigle 
 DOT – Department of Transportation, sigla che negli pneumatici indica che sono omologati per circolare su strada
 DOT – Directed Observed Therapy – Terapia osservata direttamente

Codici 
 DOT – codice ISO 639-3 della lingua dass

Informatica 
 .dot – Estensione dei modelli di Microsoft Word
 dot – Programma per la visualizzazione di grafi, parte della collezione Graphviz e omonimo linguaggio per la loro rappresentazione

Onomastica
DOT– ipocoristico di Dorothy, forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Dorotea

Altro 
 Dot – personaggio del film A Bug's Life
 Dot – personaggio degli Animaniacs
DOT – Damage Over Turn, nei videogiochi si riferisce ad un danno fisso che dura per più turni